United League 1896–97 var den første sæson af den engelske fodboldliga United League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turnerningen blev vundet af Millwall Athletic FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Alle holdene bortset fra Luton Town FC spillede også i en anden liga denne sæson. Woolwich Arsenal FC og Loughborough Town FC spillede i Football League Second Division, Millwall Athletic FC og Tottenham Hotspur FC spillede i Southern League Division 1, mens Rushden FC, Kettering FC og Wellingborough FC spillede i Midland League.

Efter sæsonen blev ligaen udvidet med Southern League-holdet Southampton FC, og Luton Town FC blev valgt til Football League Second Division, men holdet fortsatte også med at spille i United League.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Archive 1896-97  
 Football Club History Database 

Sæsoner i United League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897